Alpine Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Alpine Butte (Kalifornien)
 Alpine Butte (Washington)